Als Oldenburger Konzept wird bezeichnet
 das Oldenburger Konzept handlungsorientierten Sachunterrichts an der Lernwerkstatt RÖSA
 das Oldenburger Konzept zur Qualitätsentwicklung in Unterricht und Schule